Демократическая Республика Конго — самая бедная страна из списков исследования МВФ, Всемирного Банка, ЦРУ, Пенсильванского университета (по состоянию на 2012 год). При этом является одной из самых богатых полезными ископаемыми стран.

Сельское хозяйство 

Сельское хозяйство даёт около 20 % ВВП. Обрабатывается 3 % территории, пастбища и луга занимают 6 % территории. Главными продовольственными культурами являются маниок (ок. 15 млн т), бананы (314 тыс. т), кукуруза (1,1 млн т), рис (315,5 тыс. т), бобовые, батат и арахис. Кофе (32 тыс. т), хлопчатник и сахарный тростник (1,8 млн т) крестьяне выращивают на продажу. Экспортные культуры — чай, каучук, сахарный тростник и какао — выращиваются главным образом на плантациях. Животноводство слабо развито из-за распространения мухи цеце. Примерно три четверти территории покрыто лесами, экспортируются тик и чёрное дерево. С 1990 по 2000 год площадь лесов сократилась на 532 тыс. га.

Промышленность 

Промышленность даёт 33 % ВВП. Важнейшая отрасль промышленности — горнодобывающая промышленность. 80 % полезных ископаемых сосредоточено в провинции Катанга. Добыча полезных ископаемых началась ещё в X веке, промышленная разработка полезных ископаемых началась в первом десятилетии XX века. Ко времени получения независимости бельгийская компания «Сосьете женераль» контролировала добычу полезных ископаемых через дочернюю компанию «Юнион миньер дю О’Катанга» (Объединённые копи Верхней Катанги). В 1966 году собственность этой компании была национализирована. Главными полезными ископаемыми являются медь, кобальт, алмазы и цинк. Добываются также свинец, уголь, марганец. По экспорту кобальта ДРК занимает первое место в мире. На прибрежном шельфе ведётся добыча нефти, на северо-востоке страны — золото.

Обрабатывающая промышленность начала развиваться ещё во время Первой мировой войны. В начале 1990-х годов в связи со сложной политической обстановкой обрабатывающая промышленность испытывала кризис. Главные предприятия обрабатывающей промышленности сосредоточены в районе Киншасы.

Энергетика 
Суммарные запасы энергоносителей страны оцениваются в размере 0,118 млрд тонн (в угольном эквиваленте). На конец 2019 года электроэнергетика страны в соответствии с данными EES EAEC характеризуется следующими показателями. Установленная мощность – нетто электростанций - 3190 МВт, в том числе: тепловые электростанции, сжигающие органическое топливо (ТЭС) - 4,9  % ,  возобновляемые источники энергии (ВИЭ) -  95,1 %.   Производство электроэнергии-брутто - 11107 млн. кВт∙ч , в том числе:  ТЭС - 0,3 %  , ВИЭ -  99,7 % .   Конечное  потребление  электроэнергии  -  8283  млн. кВт∙ч, из которого: промышленность - 63,2  %, транспорт - 0,1 %, бытовые потребители - 32,5 %, коммерческий сектор и предприятия общего пользования -  4,2 % . Показатели энергетической эффективности: в 2019 году: душевое потребление валового внутреннего продукта по паритету покупательной способности (в номинальных ценах) - 1130 долларов, душевое (валовое) потребление электроэнергии - 94 кВт∙ч, душевое потребление электроэнергии населением - 31 кВт∙ч. Число часов использования установленной мощности-нетто электростанций - 3154 часов

Транспорт 

Аэропорты
 всего — 198 (2013), в том числе:
 с твёрдым покрытием — 26
 без твёрдого покрытия — 172

Автомобильные дороги
 всего — 153 497 км (по данным на 2004 год), в том числе:
 с твёрдым покрытием — 2 794 км
 без твёрдого покрытия — 150 703 км

Железнодорожный транспорт
 всего протяженность линий — 4 007 км (по данным на 2014 год). Из них:
 3 882 км с шириной колеи 1067 мм (из них 858 км электрифицировано)
 125 км с шириной колеи 1000 мм

Действуют железнодорожные компании Congo Railway и Office National des Transports.

Водные пути

Общая длина — 15 000 км, включая реку Конго, её притоки и несвязанные озера.

Трубопроводы

По данным на 2013 год:
 газопроводы — 62 км
 нефтепроводы — 77 км
 продуктопроводы — 756 км

Торговля 
 Экспорт: $12.4 млрд (2015)
 Статьи экспорта: золото, алмазы, медь, кобальт, сырая нефть, древесина, кофе
 Партнёры по экспорту: Бельгия, Китай, Замбия, Италия
 Импорт: $12.34 млрд (2015)
 Статьи импорта: продовольствие, машины и оборудование, топливо, еда
 Партнёры по импорту: ЮАР, Бельгия, Китай, Замбия, Зимбабве,

См. также 
 Туризм в Демократической Республике Конго

Примечания